|-
| 127501 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127502 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127503 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127504 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127505 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127506 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127507 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127508 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127509 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127510 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127511 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127512 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127513 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127514 - || || 13 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127515 - || || 4 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 127516 - || || 4 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 127517 - || || 10 d'octubre, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 127518 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127519 - || || 30 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127520 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127521 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127522 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127523 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127524 - || || 3 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127525 - || || 3 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127526 - || || 11 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127527 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127528 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127529 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127530 - || || 15 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127531 - || || 23 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127532 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127533 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127534 - || || 30 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127535 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127536 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127537 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127538 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127539 - || || 7 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127540 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127541 - || || 12 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127542 - || || 10 de desembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127543 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127544 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127545 - || || 4 de desembre, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 127546 - || || 4 de desembre, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 127547 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 127548 - || 2002 YM || 27 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127549 - || || 27 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127550 - || || 27 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127551 - || || 28 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127552 - || || 28 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127553 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127554 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127555 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127556 - || || 31 de desembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127557 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127558 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127559 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127560 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127561 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127562 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127563 - || || 31 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127564 - || 2003 AX || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127565 - || || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127566 - || || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127567 - || || 2 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127568 - || || 4 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127569 - || || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127570 - || || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127571 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127572 - || || 4 de gener, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127573 - || || 4 de gener, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127574 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127575 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127576 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127577 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127578 - || || 5 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127579 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127580 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127581 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127582 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127583 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127584 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127585 - || || 10 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127586 - || || 11 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127587 - || || 8 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127588 - || || 2 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127589 - || || 5 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127590 - || || 25 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127591 - || || 23 de gener, 2003 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 127592 - || || 25 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127593 - || || 26 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127594 - || || 26 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127595 - || || 26 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127596 - || || 26 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127597 - || || 26 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127598 - || || 26 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127599 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127600 - || || 27 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
7